L'ultimo sopravvissuto – serie televisiva britannica
L'ultimo sopravvissuto (Survivor) – romanzo di Sam Pivnik del 2010